El Club del Clan puede referirse a:

Cine y televisión 

 El Club del Clan, programa musical televisivo argentino transmitido por el Canal 13 (1962-1964).
 El Club del Clan (1964), película argentina de Enrique Carreras basada en el programa anterior.
 El Club del Clan, programa musical televisivo venezolano basado en el primero y transmitido por Cadena Venezolana de Televisión (1964-1966).
 El Club del Clan, programa musical radial y televisivo colombiano (también basado en su similar argentino), producido por la programadora Televisión Limitada y transmitido por Radio Todelar y el Canal 7, Red Nacional (1966-1969).